Па́вел Ка́рлович Ла́нге ( — после 1917) — генерал от артиллерии, командир 13-го армейского корпуса.

Биография 
Православный. Из дворян Полтавской губернии.

Окончил Полтавский кадетский корпус (1863) и Михайловское артиллерийское училище (1865), откуда был выпущен подпоручиком в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду.

Чины: поручик (1867), штабс-капитан (1869), поручик гвардии (1871), штабс-капитан (1873), капитан (1876), полковник (за отличие, 1880), генерал-майор (за отличие, 1893), генерал-лейтенант (1901).

В 1870 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, был награждён Золотым оружием «За храбрость».

С 23 сентября 1885 года по 1 января 1893 года был командиром 1-й батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 1 января 1893 года был назначен состоять при генерал-фельдцейхмейстере великом князе Михаиле Николаевиче и зачислен по гвардейской конной артиллерии.

3 января 1896 года был назначен командиром Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 5 декабря 1899 года назначен начальником артиллерии 7-го армейского корпуса, а 18 марта 1906 года — командиром 13-го армейского корпуса. 21 мая 1908 года вышел в отставку с производством в генералы от артиллерии.

После выхода в отставку жил в Киеве, был действительным членом Киевского клуба русских националистов. В 1912 году — церковный староста Рождество-Богородицкой церкви села Старый Коврай.

Судьба после 1917 года неизвестна. Был холост.

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1874);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1877);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1877);
 Золотое оружие «За храбрость» (1878);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1880);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1883);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1896);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1903);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1906).

Иностранные:
 австрийский Орден Франца-Иосифа, кавалерский крест (1874)
 шведский Орден Вазы (1875)
 мекленбург-шверинский Орден Вендской короны (1881)
 мекленбург-шверинский Орден Грифона, большой крест (1895)
 ангальтский , большой крест (1895)
 баденский Орден Церингенского льва, командорский крест I класса (1896)
 австрийский Орден Франца-Иосифа, большой крест (1897)
 французский Орден Почётного легиона, командорский крест (1897)
 прусский Орден Красного орла 2-го класса со звездою (1898)
 румынский Орден Короны, большой крест (1899)

Примечания

Источники 
 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Киевского клуба русских националистов
Генералы от артиллерии (Российская империя)